Harold Biervliet (journalist), een Surinaams-Nederlands journalist en radiopresentator
 Harold Biervliet (musicus), een Surinaams-Nederlands musicus